Pavel peut désigner :

Prénom 
 les déclinaisons roumaines et russes de Paul ;

Patronyme 

 Andrei Pavel, joueur de tennis professionnel roumain ;
 Curt von Pavel, général allemand ;
 Paul Pavel, acteur français d'origine russe ;
 Thomas Pavel, écrivain roumain ;
 Pavel Pavel, chercheur tchèque.

Voir aussi 

 

Patronyme roumain